Фати́х Хафи́зович Бахте́ев (, с. Средняя Елюзань, Саратовская губерния — 2 сентября 1982, Москва) — советский ботаник, селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1947), профессор (1954), ближайший сотрудник Н. И. Вавилова по ВИРу, активный популяризатор его жизни и деятельности.

Биография 
Фатих Хафизович Бахтеев родился в крестьянской семье. Рано потеряв родителей, воспитывался в Кузнецком детском доме (1919—1922).

1922—1925 гг. — учёба в Саратовском коммунистическом университете (ныне Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС).

1925—1928 гг. — на руководящей комсомольской работе.

1931 г. — окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности агронома-селекционера-семеновода, работал агрономом Разметинской НТС.

1932 г. — аспирант Всесоюзного института растениеводства (ВИР), научный руководитель — К. И. Пангало.

1935 г. — защитил кандидатскую диссертации на тему: «Географическая изменчивость длины вегетационного периода разных типов ячменя».

1935—1940 гг. — заведующий секции ячменей ВИРа.

1940—1942 гг. — заведующий группой кормопроизводства, а затем директор Мурманской областной сельскохозяйственной станции, занимался вопросами кормопроизводства в Заполярье.

1943—1945 гг. — заведующий лабораторией зернобобовых культур Института зернового хозяйства в Немчиновке.

1945—1948 гг. — старший научный сотрудник Ботанического сада АН СССР.

1947 г. — защитил докторскую диссертации в Тимирязевской академии: «Эколого-географические основы филогении и селекции ячменей Hordeum sativum Jessen».

1948—1949 гг. — заместитель директора лаборатории отдалённой гибридизации АН СССР.

1949—1970 гг. — старший научный сотрудник отдела геоботаники Ботанического института В. Л. Комарова АН СССР (БИН РАН), с 1959 по 1969 г. заведующий Ботаническим музеем БИН РАН.

1954 г. — присвоено звание профессора.

1970—1979 гг. — старший научный сотрудник отдела отдалённой гибридизации Главного Ботанического сада (Москва)

Фатих Хафизович умер 2 сентября 1982 года. Похоронен у себя на родине — в селе .
Именем профессора Ф. Х. Бахтеева названа одна из улиц Средней Елюзани.

Научная деятельность 
Ф. Х. Бахтеевым опубликовано более 200 научных работ по вопросам биологии, селекции, цитологии, экологии ячменя и других культур.

Профессор Ф. Х. Бахтеев был учеником Н. И. Вавилова, участвовал в последней экспедиции академика в Западную Украину, внёс большой вклад в издание и пропаганду научных трудов этого выдающегося учёного XX столетия. 100-летию со дня рождения Н. И. Вавилова посвящена книга Ф. Х. Бахтеева — «Николай Иванович Вавилов: 1887—1943».

В 1970 году АН СССР награждён премией имени академика Н. И. Вавилова за серию работ по проблемам происхождения, генетики и селекции ячменя.

Состоял членом Русского ботанического общества с 1950 года.

Основные научные труды

Примечания

Литература 
 
 
 Люди науки. Фатих Хафизович Бахтеев. — СПб.: ВИР, 2005. — 17 с.

Ссылки 
 
 
 

Селекционеры СССР
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Сотрудники ВИР
Члены Русского ботанического общества
Подписавшие «письмо трёхсот»